Chavagnac puede referirse a: 

 Chavagnac, comuna francesa situada en Cantal, que en 2016 pasó a ser comuna delegada de la comuna nueva de Neussargues-en-Pinatelle.
 Chavagnac, comuna francesa situada en Dordoña, que en 2017 pasó a ser comuna delegada de la comuna nueva de Les Coteaux-Périgourdins.